Хомы () — село,
Гнездычненский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122481802. Население по переписи 2001 года составляло 246 человек .

Географическое положение 
Село Хомы находится на расстоянии до 1,5 км от сёл Кобылье и Гнездычно.

История 
 1935 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания